GvN ou GVN est un sigle qui peut désigner :
 Geheugen van Nederland (GvN), un site d'archives écrites et iconographiques, sonores et cinématographiques, consacré au passé des Pays-Bas ;
  (GVN), une coalition internationale de virologistes médicaux dont le but est d'aider la communauté médicale internationale en améliorant la détection et la gestion des maladies virales.